Malizia (alternatywny polski tytuł: Obsesja) – włoski film komediowy z 1973 roku.

Obsada 
 Laura Antonelli - Angela
 Turi Ferro - Ignazio
 Alessandro Momo - Nino
 Tina Aumont - Luciana
 Lilla Brignone - babcia
 Pino Caruso - Don Cirillo
 Angela Luce - wdowa Corallo
 Stefano Amato - Porcello
 Gianluigi Chirizzi - Nuccio
 Grazia Di Marzà - Adelina
 Massimiliano Filoni - Enzio

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Filmy o dojrzewaniu
Włoskie filmy erotyczne
Włoskie filmy komediowe
Włoskie filmy z 1973 roku